Rußbach (či Russbach) může označovat:

obce
 Rußbach (Dolní Rakousy) – obec v Dolních Rakousích
 Rußbach am Paß Gschütt – obec v Salcbursku

řeky
 Rußbach (Donau) – řeka v Dolních Rakousích
 Rußbach (Lammer) – potok v Salcbursku

Související názvy 
 Großrußbach – obec v Dolních Rakousích
 Niederrußbach – vesnice v Dolních Rakousích (část Rußbachu)
 Oberrußbach – vesnice v Dolních Rakousích (část Rußbachu)